Kraftwerk Mühleberg steht für die folgenden beiden Kraftwerke bei Mühleberg im Kanton Bern der Schweiz:
 Kernkraftwerk Mühleberg, ein Atomkraft, Betriebsaufnahme 1972 
 Wasserkraftwerk Mühleberg, ein Laufwasserkraftwerk, Betriebsaufnahme 1920